Melanto – re di Atene
 Melanto o Melanteia – figlia di Deucalione
 Melanto – ancella infedele di Penelope nell'Odissea
 Melanto – moglie di Criaso e madre di Forbante e di Cleobea